Elm:
 Elm — функциональный реактивный язык программирования, потомок ML и Haskell
 Elm — почтовый клиент